Musikorama Music Entertainment é um selo fonográfico e editora musical independente fundada em 2015 por Rodrigo "Digão" d’Sales Monteiro e Anderson Ribeiro, com sedes em São Paulo e Buenos Aires, tendo lançado diversos artistas independentes pelas gravadoras Universal Music, Som Livre, VEVO e Believe Music.

Artistas
Dinho Ouro Preto
Bozzo Barretti
Kurupt
Wagner Fulco
A Primitiva Sociedade Romântica

Cidadão de Bem

Dance of Days

Level 11

Machado de Einstein

Mamamute
 
Piratas Siderais
350ml
Areia AV
Horizonte Vertical
Tuto Tribe
Pablo Vermell

Ligações externas 
 
 
 

Gravadoras do Brasil
Gravadoras fundadas em 2015
Empresas de Santos